І́ммонен () — фінське прізвище. На 1 січня 2017 року в Фінляндії налічувалося 6636 носіїв прізвища "Immonen".

Відомі носії 

 Валттері Іммонен (1967) — фінський хокеїст, тренер.
 Яркко Іммонен (1982) — фінський хокеїст.

Примітки